Поручин — название населённых пунктов:

 Поручин — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии.
 Поручин — село в Бережанском районе Тернопольской области Украины.